Koekkoek steht für:

 Koekkoek (Familie), niederländische Malerfamilie

Koekkoek ist der Familienname folgender Personen:
 Adèle Koekkoek (1838–1919), deutsche Malerin von Stillleben und Landschaften
 Alis Koekkoek (1945–2005), niederländischer Politiker
 Barend Cornelis Koekkoek (1803–1862), niederländischer Historien- und Porträtmaler
 Barend Hendrik Koekkoek (1849–1889 oder 1909), niederländischer Landschafts- und Marinemaler
 Daniel Gebhart de Koekkoek (* 1982), österreichischer Porträt- und Reportagefotograf
 Gerard Johannes Koekkoek (1871–1956), niederländischer Marinemaler

 Louise Hermina Carry May Koekkoek (1898–1989), niederländische Bildhauerin und Malerin
 Maria Louise Koekkoek (1840–1910), deutsche Landschaftsmalerin
 Marieke Koekkoek (* 1989), niederländische Politikerin

 Pieter Hendrik Koekkoek (1843–1890 oder 1910), niederländischer Landschaftsmaler
 Rike Koekkoek (* 1960), deutsche Fußballspielerin
 Slater Koekkoek (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Stephen Robert Koekkoek (1887–1934), niederländischer Landschaftsmaler
 Willem Koekkoek (1839–1895), niederländischer Landschafts- und Marinemaler 

Siehe auch:
 B.C. Koekkoek-Haus, Kleve
 Hendrik Koekoek (1912–1987), niederländischer Landwirt und Politiker
 Kuckuck (Begriffsklärung)